Laurahütte steht für: 

 Laurahütte (poln. Huta Laura), eine Industriestadt in Oberschlesien, ab 1924 als Siemianowitz-Laurahütte (poln. Siemianowice Śląskie)
 Laurahütte, ein Bergbau- und Hüttenbetrieb in Oberschlesien von 1838, ging 1871 in die Vereinigte Königs- und Laurahütte über
 Laurahütte (Bad Dürkheim), eine tempelartig erscheinende Jagdhütte im nördlichen Pfälzerwald